Francesco Chiesa peut désigner :

 Francesco Chiesa (1871-1973), poète et nouvelliste suisse de langue italienne ;
 Francesco Chiesa (1874-1946), prêtre italien, directeur spirituel de Giacomo Alberione ;
 Francesco Chiesa (1931-), joueur de football suisse.